USS Housatonic — кораблі ВМС США, названі на честь річки Гусатонік, яка протікає у Новій Англії.

 USS Housatonic (1861) — гвинтовий шлюп, збудований у 1861 році. Потоплений підводним човном конфедератів  «H. L. Hunley» 17 лютого 1864 року
 USS Housatonic (SP-1697) — вантажне судно, перетворене під час Першої світової війни на мінний загороджувач. Повернуте власнику у 1919 році.
 USS Housatonic (AO-35) — танкер, реквізований під час  Другої світової війни. Повернутий власнику у 1946 році.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни